Voici la liste des astéroïdes numérotés de 14001 à 15000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

14001-14100

14101-14200

14201-14300

14301-14400

14401-14500

14501-14600

14601-14700

14701-14800

14801-14900

14901-15000 

14001-15000